Кубок французской лиги по футболу 2013/2014 — 20-й розыгрыш кубка французской лиги по футболу. Турнир стартовал 6 августа 2013 года, финальный матч был сыгран 19 апреля 2014 года на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. Победителем турнира стал «Пари Сен-Жермен» (4-й титул).

Календарь турнира

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 17 июля 2013 года
.
В первом раунде приняли участие 22 клуба: 3 профессиональных клуба из Лиги 3 и 19 клубов Лиги 2 (за исключением «Нанси»). Матчи были сыграны 6 и 7 августа.

Второй раунд 

Во втором раунде участвовали 12 клубов. Матчи были сыграны 27 августа.

1/16 финала 

С этого раунда в борьбу за трофей вступили команды Лиги 1, не участвующие в еврокубках. Матчи были сыграны 28—30 октября.

1/8 финала 
С этого раунда в борьбу за трофей вступили команды Лиги 1, участвующие в еврокубках. Матчи были сыграны 17—18 декабря. На этой стадии из турнира выбыл победитель предыдущего розыгрыша «Сент-Этьен».

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница турнира на Soccerway.com

2013/14
Франция